Abadie ist der Familienname folgender Personen:

 André Abadie (1934–2020), französischer Rugby-Union-Spieler
 Carlos Abadie (* um 1970), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Caroline Abadie (* 1976), französische Politikerin
 Claude Abadie (1920–2020), französischer Bankier sowie Amateur-Klarinettist und Orchesterleiter des Dixieland Jazz
 Georges Abadie (1924–2017), französischer Jurist und Verwaltungsbeamter
 Henry Richard Abadie (1841–1915), britischer Generalmajor und Lieutenant Governor von Jersey
 Horacio Abadie, uruguayischer Politiker
 Horacio Abadie Santos (1886–1936), uruguayischer Politiker, Rechtsanwalt und Journalist
 Jean Marie Charles Abadie (1842–1932), französischer Ophthalmologe
 Lisandro Abadie (* 1974), argentinischer Sänger in der Tonlage Bassbariton
 Louis Abadie (1814–1858), französischer Komponist
 Maurice-Jean-Joseph Abadie (1877–1948), französischer Generalmajor
 Paul Abadie der Ältere (1783–1868), französischer Architekt
 Paul Abadie (1812–1884), französischer Baumeister
 René Abadie (1935–1996), französischer Radrennfahrer
 Simon Abadie (* 1978), französischer Autorennfahrer
 William Abadie (* 1977), französischer Schauspieler

Siehe auch:
 Abadie-Zeichen
 Abadie-Rocher-Zeichen
 Abbadie
 d’Abadie
 Abady